Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom de Stewart'' :
 l', un destroyer de classe Bainbridge en service de 1902 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Clemson mis en service en  et coulé comme cible en  ;
 l', un destroyer d'escorte de classe Edsall en service de 1943 à 1947. Depuis 2007, c'est un navire musée à Galveston, au Texas.

Stewart